Repetition – brano musicale di David Bowie dall'album Lodger, utilizzato come B-side in tre singoli:
DJ/Repetition
Look Back in Anger/Repetition
Yassassin/Repetition
Repetition – singolo dei DD Smash del 1981
Repetition – singolo degli Information Society del 1989
Repetition – album di Clifford Jordan del 1984
Repetition – album degli Unwound del 1996